Nové Chalupy ist der Name folgender Orte in Tschechien:

* Nové Chalupy, Ortsteil von Kdyně, Okres Domažlice
 Nové Chalupy (Nová Pec), Ortsteil von Nová Pec, Okres Prachatice
 Nové Chalupy, Ortsteil von Tatrovice, Okres Sokolov
 Nové Chalupy, Ortsteil von Volary, Okres Prachatice